Peter Simons, réalisateur belge
 Peter Simons, homme d'affaires québécois
 Peter Simons, philosophe anglais